Otto-Nagel-Straße steht für:
 Otto-Nagel-Straße (Berlin)
 Otto-Nagel-Straße (Potsdam), siehe Liste der Baudenkmale in Potsdam/O und Liste der Baudenkmale in Potsdam/B